Marcelo de Oliveira Santos (1955) – calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Marcelo José Oliveira (1981) – calciatore brasiliano
 Marcelo Oliveira Ferreira (1987) – calciatore brasiliano